

Geografia

Lindberg – comune tedesco del circondario di Regen
Lindberg – frazione di Dietersburg
Lindberg – frazione di Perlesreut
Lindberg – frazione di Reisbach
Lindberg – frazione Thurmansbang

Persone
Allan Lindberg – astista svedese
Andreas Lindberg – calciatore svedese
Anna Lindberg – tuffatrice svedese
Arvid Lindberg – calciatore norvegese
August Lindberg – attore e regista teatrale svedese
Brita Lindberg, nata Brita Marie Haveneth – ex cestista finlandese
Chad Lindberg – attore statunitense
Christian Lindberg – trombonista, direttore d'orchestra e compositore svedese
Edward Lindberg – atleta statunitense
Erling Lindberg – calciatore norvegese
Hans Lindberg – pallamanista danese
Janne Lindberg – allenatore di calcio ed ex calciatore finlandese
Jim Lindberg – cantante statunitense
John Lindberg – musicista statunitense
John Lindberg – cantante statunitense
John G. Lindberg – oftalmologo finlandese
Jonas Lindberg – calciatore svedese
Karin Lindberg – ex ginnasta svedese
Knut Lindberg – atleta svedese
Magnus Lindberg – compositore finlandese
Malte Lindberg – sciatore alpino svedese
Marcus Lindberg – calciatore svedese
Marie Lindberg – cantante svedese
Odd Ivar Lindberg – ex calciatore norvegese
Per Lindberg – regista svedese
Roland Lindberg – ex calciatore svedese
Sigfrid Lindberg – calciatore svedese
Sven Lindberg – ex calciatore svedese
Tomas Lindberg – cantante, musicista e compositore svedese
Tonny Lindberg – cantante e chitarrista svedese
Torsten Lindberg – calciatore e allenatore di calcio svedese
Vigor Lindberg – calciatore svedese
Ylva Lindberg – hockeista su ghiaccio svedese

Pagine correlate
Lindbergh (disambigua)
John Lindberg